The Show или Show (шоу, от  представление, зрелище, спектакль):

Музыка

Альбомы 
 Show — концертный альбом английской группы The Cure (1993). 
  — концертный альбом американской нойз-рок-группы The Jesus Lizard (1994). 
  — студийный альбом венгерской группы After Crying (2003).
  — дебютный альбом американской хип-хоп группы eMC  (2008). 
  — саундтрек к американскому документальному фильму «Шоу» (1995).

Песни 
 «» — сингл американского хип-хоп исполнителя Дуга Фреша (1985).
 «The Show» — сингл британской поп-группы Girls Aloud, альбом What Will the Neighbours Say? (2004).
 «» — дебютная песня австралийской певицы Ленка (2008).
«Show» — песня российского рэп-исполнителя Моргенштерна с альбома Million Dollar: Happiness (2021)

См. также